Ala steht für:
 Ala (Bjaresina), Zufluss der Bjaresina in Belarus
 Ala (Fluss), Zufluss der Turpan-Senke im chinesischen Autonomen Gebiet Xinjiang
 Ala (Musikinstrument)
 Ala (Mythologie), Gottheit des Volks der Igbo
 westafrikanische Sprache Wali (Sprache)
 Allgemeine Anzeigen GmbH
 Alâ, Lied von Demet Akalın aus dem Album Ateş

in der aus dem Lateinischen stammenden Bedeutung „Flügel“:
 Ala (Architektur), zum Atrium hin offener Seitenraum in antiken Gebäuden
 Ala (Botanik), flügelartiger Auswuchs an Pflanzenblättern
 Ala (Militär), Reiterverband im Militärwesen des antiken Rom
 Ala ossis ilium, lateinischer Name der Darmbeinschaufel, siehe Darmbein
 Ala – Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz

Ala ist der Name oder Namensbestandteil folgender Orte:
 Ala (Guandu) (阿拉街道), Straßenviertel in der Volksrepublik China, Provinz Yunnan, Stadt Kunming, Stadtbezirk Guandu
 Ala (Luqu) (阿拉乡), Gemeinde in der Volksrepublik China, Provinz Gansu, Autonomer Bezirk Gannan, Kreis Luqu
 Ala (Helme), Dorf in Estland, Gemeinde Helme
 Ala (Hiiumaa), Dorf in Estland, Gemeinde Hiiumaa
 Ala (Trentino), Gemeinde in der Autonomen Provinz Trient (Italien)
 Ala di Stura, Gemeinde in der italienischen Provinz Turin, Region Piemont (Italien)
 Punta Ala, Ortsteil der Gemeinde Castiglione della Pescaia im Süden der Toskana (Italien)
 Ala (Macedo de Cavaleiros), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Ala (Russland), Dorf in Russland, Republik Dagestan
 Ala (Schweden), Ort in Schweden, Provinz Hallands län
 Ala (Homelskaja), ehemaliges Dorf in Belarus, Homelskaja Woblasz
 Ala (Mahiljouskaja), Dorf in Belarus, Mahiljouskaja Woblasz

Ala oder Âlâ ist der Familienname folgender Personen:
 Arvo Ala-Pönitö (1942–1997), finnischer Gewichtheber
 Efkan Ala (* 1965), türkischer Politiker (AKP), Innenminister der Türkei
 Hossein Ala (1881–1964), iranischer Premierminister
 Jarkko Ala-Huikku (* 1980), finnischer Ringer
 Lauri Ala-Myllymäki (* 1997), finnischer Fußballspieler
 Mikko Ala-Leppilampi (1943–2005), finnischer Hindernisläufer
 Mohammad Ali Khan Ala al-Saltaneh (1829–1918), Ministerpräsident des Iran
 Osmo Ala-Honkola (* 1939), finnischer Sportschütze
 Selwyn Sese Ala (1986–2015), vanuatuischer Fußballspieler
 Sergio Ala (1915–1943), italienischer Komponist, Sänger und Pianist
 Siim Ala (* 1987), estnischer Biathlet

ala steht für:
 Alago (ISO-639-3-Code), idomoide Sprache in Nigeria

ALA steht für:
 Åland nach ISO 3166
 Alanin (Ala), eine Aminosäure
 Flughafen Almaty in Kasachstan (IATA-Code)
 Alpha-linolenic acid, englisch für Alpha-Linolensäure, eine essentielle Fettsäure
 Alpha-lipoic acid, englisch für Alpha-Liponsäure, ein Coenzym
 American Legion Auxiliary, Organisation von Frauen zur Betreuung von Kriegsveteranen in den Vereinigten Staaten
 American Library Association, Organisation zur Förderung von Bibliotheken in den Vereinigten Staaten
 American Lung Association, Organisation zur Vermeidung von Lungenerkrankungen in den Vereinigten Staaten
 5-Aminolävulinsäure, Vorstufe des Häm in der Porphyrinsynthese
 Asia and Latin America
 Atlas Linguistique et Ethnographique de l’Alsace
 Bahnbetriebswerk Hamburg-Langenfelde (DS100-Code), Bahnbetriebswerk in Hamburg-Langenfelde an der Bahnstrecke Hamburg-Altona–Kiel

Siehe auch:
 à la
 Al-Ala
 Alla
 Allah (Begriffsklärung)

Abkürzung